Rumsey steht für:

 (4154) Rumsey, ein Hauptgürtelasteroid

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rumsey (Kalifornien)
 Rumsey (Kentucky)
 Rumsey (Montana)
 Rumsey (Nebraska)

Rumsey ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Rumsey (1734–1808), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Charles Cary Rumsey (1879–1922), US-amerikanischer Bildhauer
 David Rumsey (1810–1883), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 David Rumsey (Kartensammler) (* 1944), US-amerikanischer Kartensammler 
 Edward Rumsey (1796–1868), US-amerikanischer Politiker
 Edward Rumsey (Architekt) (1824–1909), britischer Architekt
 Howard Rumsey (1917–2015), US-amerikanischer Jazzbassist und Bandleader
 James Rumsey (1743–1792), US-amerikanischer Ingenieur und Erfinder
 Julian Sidney Rumsey (1823–1886), US-amerikanischer Politiker
 Tim Rumsey (* 1977), US-amerikanischer Komponist, Musikpädagoge und Musikverleger